Inning kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Inning am Holz – kommun i Landkreis Erding, Bayern, Oberbayern, 
 Inning am Ammersee – kommun i Landkreis Starnberg, Bayern, Oberbayern,